73-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 9 по 15 мая 1994 года в городе Соколов (Чехия). В турнире приняли участие 162 атлета из 29 стран, которые были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1994
Тяжёлая атлетика
Май 1994 года
Чемпионаты Европы в Чехии
1994 год в тяжёлой атлетике
Спорт в Чехии в 1994 году